Osage steht für:

 Osage, Indianerstamm

Orte 

in Kanada:
 Osage (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Osage (Arkansas)
 Osage (Iowa)
 Osage (Minnesota)
 Osage (New Jersey)
 Osage (Oklahoma), im Osage County
 Osage (Tennessee)
 Osage (Texas)
 Osage (West Virginia)
 Osage (Wyoming)
 Osage Beach (Missouri)
 Osage Bend (Missouri)
 Osage Bluff (Missouri)
 Osage City (Kansas)
 Osage Heights (Missouri)
 Osage Hills (Missouri)
 Osage Junction (Oklahoma)
 Osage Mills (Arkansas)

Fließgewässer:
 Osage River, Nebenfluss des Missouri River

Siehe auch:
 Osage County, Osage Township
 Osagedorn